Margaret может значить:

 Margaret — женское имя Маргарет, Маргарита.
 Margaret (корабль) — шотландский военный корабль, построенный в XVI веке.
 Margaret — японский манга-журнал
 The Margaret — японский манга-журнал
 Bessatsu Margaret — манга-журнал, также известный как Betsuma.